Хинголи:

 Хинголи — город в индийском штате Махараштра.
 Хинголи — округ в индийском штате Махараштра.